Wronowo ist ein polnischer Ortsname:

nach Woiwodschafts-ABC:

 Wronowo (Kozłowo), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Wronowo, 1938 bis 1945 Wiesengut, Kreis Osterode in Ostpreußen
 Wronowo (Kościan), Ort im Powiat Kościański, Woiwodschaft Großpolen
 Wronowo (Pcim), Ort im Powiat Myślenicki, Woiwodschaft Kleinpolen
 Wronowo (Karniewo), Ort im Powiat Makowski, Woiwodschaft Masowien
 Wronowo (Raczki), Ort im Powiat Suwalski, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch: 
 Wronów